Александр Садовский:
 Садовский, Александр Александрович (1956—2021) — советский и российский скульптор.
 Садовский, Александр Иванович (1859—1923) — русский физик.